Juuso est un prénom pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1979), actrice finlandaise
 (1945-2014), chanteuse et actrice sami
 (né en 1960), femme politique finlandaise

Prénom
 (né en 1983), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1988), joueur finlandais de hockey sur glace
Juuso Hietanen (né en 1985), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1990), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1995), joueur finlandais de hockey sur glace
, joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1975), joueur finlandais de football
, pasteur et missionnaire namibien
 (né en 1991), joueur finlandais de hockey sur glace
Juuso Puustinen (né en 1988), joueur finlandais de hockey sur glace
Juuso Pykälistö (né en 1975), pilote automobile finlandais
Juuso Rajala (né en 1988), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1994), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1993), joueur finlandais de hockey sur glace
Juuso Riksman (né en 1977), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1991), joueur finlandais de hockey sur glace
Juuso Simpanen (né en 1991), joueur finlandais de football
Juuso Puustinen (né en 1988), joueur finlandais de hockey sur glace
Juuso Pykälistö (né en 1975), pilote de rallye finlandais
 (né en 1994), joueur finlandais de hockey sur glace
Juuso Välimäki (né en 1998), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1907-1972), entrepreneur et industriel finlandais

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom